Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený tenista a švýcarská světová trojka Roger Federer, který se potřetí za sebou probojoval do finále.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Kanaďan Milos Raonic, jenž v přímém boji o titul zdolal Federera po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour.
 
Raonic tak Federerovi oplatil finálovou porážku z předchozího ročníku a snížil pasivní poměr vzájemných zápasů na 2–9.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2016